{{Карточка сезона ФК
 |клуб           =  Челси
 |логотип        = 
 |сезон          = 2021/22
 |тренер         =  Томас Тухель
 |председатель   =  Брюс Бак
 |владелец       =   Роман Абрамович
 |стадион        = Стэмфорд Бридж
 |лига           = Премьер-лига
 |место          =  3-е
 |кубок 1        = Кубок Англии
 |место 1        =  Финал
 |кубок 2        = Кубок Английской футбольной лиги
 |место 2        =  Финал
 |кубок 3        = Лига чемпионов УЕФА
 |место 3        = 1/4 финала 
 |кубок 4        = Суперкубок УЕФА
 |место 4        =   Победитель
 |кубок 5        = Клубный чемпионат мира по футболу
 |место 5       =  Победитель
 |бомбардир лига =  Мейсон Маунт (11)
 |бомбардир всего =
 Ромелу Лукаку (15)
 |наибольшее количество зрителей     = 0
 |зрители 1      =  
 |наименьшее количество зрителей     = 0
 |зрители 2      = 
 |Предыдущий    = 2020/21
 |Следующий     = 2022/23
|pattern_la1        = _chelsea2122h
|pattern_b1         = _chelsea2122h
|pattern_ra1        = _chelsea2122h
|pattern_sh1        = _chelsea2122h
|pattern_so1        = _chelsea2122h
|leftarm1           = 0000FF
|body1              = 0000FF
|rightarm1          = 0000FF
|shorts1            = 0000FF
|socks1             = FFFFFF
|pattern_la2        = _chelsea2122A
|pattern_b2         = _chelsea2122A
|pattern_ra2        = _chelsea2122A
|pattern_sh2        = _monterrey1213t1
|pattern_so2        = _chelsea2122A
|leftarm2           = FFF242
|body2              = FFF242
|rightarm2          = FFF242
|shorts2            = 000000
|socks2             = FFF242
|pattern_la3        = _chelsea2122t
|pattern_b3         = _chelsea2122t
|pattern_ra3        = _chelsea2122t
|pattern_sh3        = _chelsea2122t
|pattern_so3        = _chelsea2122t
|leftarm3           = 1F1F1F
|body3              = 1F1F1F
|rightarm3          = 1F1F1F
|shorts3            = 1F1F1F
|socks3             = 1F1F1F
}}
Сезон 2021/22 — 108-й сезон для «Челси» в чемпионате Англии, 30-й в Премьер-лиге, а также 116-й год со дня основания футбольного клуба.

 Форма 
Производителем формы для клуба является компания Nike. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, с 2020 года является компания Three. Домашний комплект формы официально был представлен 13 мая. Комплект имеет более яркий синий цвет с желтыми окантовками на боку и жёлтым логотипом Nike. Эмблема CFC жёлтого цвета изображена сзади на воротнике. Этот принт продолжается на шортах, а полный образ дополняют белые гетры с гладкой желто-синей отделкой. Гостевой комплект формы был представлен 29 июля. Это футболка жёлтого цвета. Образ завершают черные шорты, желтые носки с чёрной полосой и скрытые акценты в области декольте. Логотип Pride of London также присутствует на внутренней стороне футболки как напоминание о ценностях клуба. Третий комплект формы был представлен 26 августа. Это форма зелёного и чёрного цвета, созданная во взаимодействии с отдельными фанатами «Челси», вовлеченными в модную индустрию.

 Составы команд 

 Основной состав 

Источник: Профиль первой команды

 Резервная команда 

Источник: Профиль резервной команды

 Команда U-18 

Источник: Профиль команды U-18

 Трансферы Сумма трансфера приводится в фунтах стерлингов. Пришли в клуб 

 Лето 

Общие расходы:  £ 105 500 000

 Пришли в аренду 

 Лето 

 Ушли из клуба 

 Лето 

Общие доходы:  £ 138 010 000

 Зима 

 Ушли в аренду 

 Лето 

 Зима 

 Статистика 

 Игры и голы 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

 Бомбардиры Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату. Голевые передачи Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату. Гол + Пас Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.Автоголы в этой таблице не учитываются. «Сухие» матчи Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату. Дисциплинарные показатели В статистику включены только официальные матчи. Общая статистика В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей. Клуб 
 По данным официального сайта.

 Тренерский штаб 

 Другая информация 

 Товарищеские матчи 

 Mind Series 

 Суперкубок УЕФА 

 Премьер-лига 

 Турнирная таблица 

 Статистика выступлений 

Источник: Barclays Premier League

 Результаты по турам 
 

 Матчи 

 

 

 Лига чемпионов УЕФА 

 Группа H 
 См. также: Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 Стадия плей-офф 
 См. также: Плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2021/22''

1/8 финала

1/4 финала

Кубок Футбольной лиги

Кубок Футбольной ассоциации

Клубный чемпионат мира

Индивидуальные достижения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт

2021/2022
Челси